В соответствии с Переходной Конституцией Республики Южный Судан главой государства и правительства, Главнокомандующим Народно-освободительной армией Судана и Верховным Главнокомандующим любых других регулярных войск является Президент. Избирается на 4 года всеобщим тайным голосованием. Может быть отрешён от должности в случае отставки, неспособности исполнять обязанности Президента и отрешения от должности (импичмента). В том случае, если президентское место освобождается до выборов, в течение двухнедельного срока его занимает Вице-президент. 

Президент обязан:
 охранять безопасность Южного Судана и защищать его территориальную целостность;
 контролировать деятельность конституционных и исполнительных учреждений и обеспечивать достойное лидерство в государственных делах;
 назначать конституционных и судебных должностных лиц;
 председательствовать на заседании Кабинета Министров;
 объявлять и прекращать чрезвычайное положение;
 инициировать конституционные поправки и законодательные акты, а также одобрять и подписывать законопроекты, принятые Парламентом;
 созывать, собирать, переносить и продлевать заседания Парламента;
 подтверждать смертный приговор, даровать помилование и снимать судимость и штрафы;
 назначать советников Президента;
 назначать временные комиссии и комитеты;
 устанавливать независимые учреждения и комиссии;
 присваивать награды;
 представлять на высшем уровне Правительство и народ Южного Судана;
 объявлять войну;
 представлять Государство в международных отношениях, назначать послов государства и принимать иностранных послов;
 направлять и контролировать внешнюю политику и ратифицировать договора и международные соглашения по согласованию с Парламентом;
 запрашивать мнение Верховного Суда по любым конституционным вопросам;
 отстранять от должности губернатора штата и распускать законодательное собрание штата в случае возникновения кризиса в стране, который угрожает национальной безопасности и территориальной целостности;
 назначать исполняющего обязанности губернатора, который в течение шестидесяти дней должен подготовить выборы в штате, в котором был смещен с должности губернатор либо было распущено законодательное собрание штата в соответствии с положениями настоящей Конституции, соответствующей конституции штата и закона;
 выполнять любые другие функции, которые могут быть предусмотрены законом.

Президенты Южного Судана

Примечания 

Южный Судан

презид